Als Europameisterschaft 2021 oder EM 2021 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2021 stattfinden sollen:

 Basketball-Europameisterschaft 2021
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2021
 Bob-Europameisterschaft 2021
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2021
 Eisschnelllauf-Europameisterschaften 2021
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2021
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2021
 Fußball-Europameisterschaft 2021
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2021
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Männer 2021
 Judo-Europameisterschaften 2021
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2021
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2021
 Karate-Europameisterschaft 2021
 Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2021
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2021
 Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2021
 Rennrodel-Europameisterschaften 2021
 Ringer-Europameisterschaften 2021
 Shorttrack-Europameisterschaften 2021
 Tischtennis-Europameisterschaft 2021
 Turn-Europameisterschaften 2021
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2021
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2021

!
2021